Manger kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Manger,

Norge 

 Manger, Norge, kommunhuvudort i Radøy kommun, Hordaland fylke, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar